CHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jiuquan (Cina)
 CHW – codice valutario ISO 4217 del WIR Franco, valuta complementare della Banca WIR usata in Svizzera